Abraham Adolf Fraenkel (1891-1965), mathématicien israélien né en Allemagne.
Aviezri Fraenkel (1929-), mathématicien et informaticien théoricien israélien.
 Boris Fraenkel (1921-2006), homme politique français.
 Knut Fraenkel (1870-1897), explorateur suédois de l'Arctique.
 Théodore Fraenkel (1896-1964), médecin, écrivain et artiste français, dadaïste puis surréaliste.

Voir aussi 
 Fränkel
 Frenkel
 Frankel
 Frankl

Homonymie de patronyme